Benedetto Accolti henviser til:

 Benedetto Accolti den ældre (1415–1464) – italiensk jurist og historiker
 Benedetto Accolti den yngre (1497–1549) – italiensk kardinal